Центральный — прилагательное к существительному «центр». Входит в состав многих сложных терминов. Не следует путать его с термином «централ». Может означать:

Топонимы 
 Центральный — остров в Кении
 Центральный — микрорайон в Долгопрудном.
 Центральный — микрорайон в Сочи.
 «Центральный» — спортивный комплекс в Тюмени.
 «Центральный» и Центральный стадион — название стадионов.

Населённые пункты 

Белоруссия
 Центральный — посёлок в Смолевичском районе Минской области.
 
Россия
 Центральный — посёлок в составе города Барнаул Алтайского края.
 Центральный — посёлок в Вязниковском районе Владимирской области.
 Центральный — посёлок в Таловском районе Воронежской области.
 Центральный — село в Шуйском районе Ивановской области.
 Центральный — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Центральный — посёлок в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Центральный — посёлок в Тисульском районе Кемеровской области.
 Центральный — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области.
 Центральный — посёлок в Слободском районе Кировской области.
 Центральный — посёлок в Буйском районе Костромской области.
 Центральный — посёлок в Межевском районе Костромской области.
 Центральный — посёлок в Белоглинском районе Краснодарского края.
 Центральный — хутор в Мостовском районе Краснодарского края.
 Центральный — посёлок в Приморско-Ахтарском районе Краснодарского края.
 Центральный — посёлок в Идринском районе Красноярского края.
 Центральный — посёлок в Торбеевском районе Мордовии.
 Центральный — посёлок в Богородском районе Нижегородской области.
 Центральный — посёлок в Володарском районе Нижегородской области.
 Центральный — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.
 Центральный — населённый пункт (разъезд) в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Центральный — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.
 Центральный — посёлок в Милославском районе Рязанской области.
 Центральный — посёлок в Богатовском районе Самарской области.
 Центральный — посёлок в Моршанском районе Тамбовской области.
 Центральный — посёлок в Верхнекетском районе Томской области.
 Центральный — посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.
 Центральный — посёлок в Суворовском районе Тульской области.
 Центральный — посёлок в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Центральный — посёлок в Щёкинском районе Тульской области.
 Центральный — посёлок в Кимрском районе Тверской области.
 Центральный — посёлок в Заводоуковском районе Тюменской области.
 Центральный — посёлок в Упоровском районе Тюменской области.
 Центральный — посёлок в составе города Златоуст Челябинской области.
 Центральный — посёлок в Карталинском районе Челябинской области.
Центральный — до 1958 года название посёлка Радовицкий в Шатурском районе Московской области.
Центральный — до 1964 года название села Прохладное в Надеждинском районе Приморского края.

См. также 
 Центральный федеральный округ
 Центральный экономический район России
 Центральный административный округ (значения)
Центральный район
 Центральный блокпост
 Центральный проспект
 Центральное
 Центральная
 Централь
 Сентрал